Cassis flammea — вид большой морской улитки, хищного морского брюхоногого моллюска семейства шлемовидок  из рода шишаков .

Распространение 
Cassis flammea встречается во Флориде, на Карибах и на Багамах. Его численность уменьшилась из-за чрезмерного сбора в некоторых районах.

Описание 
Имеет раковину красновато-коричневого оттенка с волнистыми полосками. На внешней кромке раковины есть темные полосы. Кромка вокруг отверстия треугольной формы. Раковина может быть покрыта водорослями или другими сидячими морскими организмами.

Максимальная зафиксированная длина раковины — 154 мм.

Среда обитания 
Cassis flammea обитает на мелководье в тропических водах на глубине от 10 до 35 футов, обычно в песке вокруг рифов.

Минимальная зарегистрированная глубина для этого вида составляет 1 м; максимальная зафиксированная глубина 12 м.

Особенности питания 
Эти морские улитки питаются морскими ежами, на которых они обычно охотятся ночью.

Примечания

Ссылки 

Моллюски Атлантического океана
Шлемовидки
Животные, описанные в 1758 году